Подгородненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Подгородненское сельское поселение — входит в Малоархангельский район

Тверская область
 Подгородненское сельское поселение — входит в Торопецкий район